Paulina Mladinic Zorzano je bila čileanska kandidatkinja na natjecanju za Miss svijeta 1997. godine.

Hrvatskog je porijekla.

Pobjednice čileanskog natjecanja za Miss svijeta
Hrvati u Čileu